Пётр Николаевич Липовенко (1922 — 3 июля 1942) — трубочный 365-й зенитной батареи 110-го зенитного артиллерийского полка противовоздушной обороны (ПВО) Береговой обороны Черноморского флота, краснофлотец.

Биография 
Родился 30 июня 1922 года в рабочем поселке Ворошиловск — районном центре Луганского округа, Донецкой губернии УССР. Жил с родителями в районе Нового Городка в усадебном доме на улице Базарная,10. С 1931 по 1937 годы учился в НСШ № 2 по улице Ленина, 18 (ныне ул. Заводская). До начала войны работал плотником ОКСа металлургического завода им. Ворошилова. В 1941 году был призван на фронт Ворошиловским РВК.

В Военно-Морском Флоте с 1941 года. В боях Великой Отечественной войны с 1941 года. В июне 1942 в боях на ближних подступах к городу, когда были выведены из строя все номера орудийного расчёта, встал к орудию и открыл по вражеской пехоте огонь. Был ранен, но не оставил поля боя. Пал смертью храбрых 3 июля 1942 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Военно-Морского флота» от 24 июля 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Примечания

Источники 
 
 Герои боёв за Крым. Симферополь: Таврия, 1972.
 
 Дороги храбрых. Донецк, 1967.
 Подвиги, ставшие легендой. Донецк: Донбас, 1985.
 Липовенко, Пётр Николаевич. Архивные данные Карточка № 891/37 ЧФ http://www.tombs-sevastopol.ru/files/doc11303.jpg

Моряки Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны